Driesen steht für:

 Driesen, deutscher Name von Drezdenko, Stadt im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Driesen (Adelsgeschlecht), preußisch-kurländisches Adelsgeschlecht

Driesen ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Driesen (* 1944), französische Gerichtsdolmetscherin und juristische Übersetzerin
 Friedrich Wilhelm von Driesen (Fjodor Wassiljew Driesen; 1781–1851), russischer General der Infanterie
 Georg Wilhelm von Driesen (1700–1758), königlich preußischer Generalleutnant und Amtshauptmann von Osterrode
 Oliver Driesen (* 1966), deutscher Wirtschaftsjournalist und Autor
 Otto Driesen (1875–nach 1942), deutscher Pädagoge
 Steffen Driesen (* 1981), deutscher Schwimmer
 Timothy Driesen (* 1984), australischer Hammerwerfer

Siehe auch:
 Kürassier-Regiment „von Driesen“ (Westfälisches) Nr. 4, Kürassierverband der Preußischen Armee (1717–1919)